Liga 1 (handbal), een Belgische handbalcompetitie
 Liga 1 (Indonesië), de hoogste voetbalafdeling in Indonesië
 Liga 1 (Roemenië), de hoogste voetbaldivisie in Roemenië